Die Première Division 2017/18 war die 56. Auflage der Fußballmeisterschaft in Burkina Faso. Meister wurde der ASF Bobo-Dioulasso, der nach 1961 und 1966 seinen dritten Meistertitel feiern konnte. Absteigen mussten Bobo Sports Bobo-Dioulasso und der Santos FC Ouagadougou.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Abschlusstabelle bei RSSSF.com

Fußballsaison 2017/18
2017